Niehusmann ist der Name von

 Frank Niehusmann (* 1960), deutscher Komponist und Autor
 Georg Niehusmann (* 1963), deutscher Tontechniker, Jazzmusiker und Musikproduzent
 Volker Niehusmann (* 1963), deutscher Gitarrist, Musikpädagoge, Komponist und Maler